«Лидеры Карелии»  — региональный проект для руководителей нового поколения запущен по аналогии с федеральным проектом «Лидеры России». Проводится ежегодно с 15 июня 2018 года. Инициатор мероприятия — глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, который считает, что у Карелии — огромный лидерский потенциал и необходимо поддерживать тех, кто не боится брать на себя ответственность, хочет работать на благо республики. Перед организаторами состязания стоит задача найти и поддержать инициативных управленцев региона, привлечь лидеров к решению социальных проблем Карелии. Победители соревнований получают награды, дипломы, право войти в управленческий резерв республики, могут рассчитывать на должности в исполнительной власти.

Требования к участникам конкурса 
Участники — граждане РФ до 50 лет, имеющие высшее или среднее профобразование и опыт управленческой деятельности от 1 года.

Участие в конкурсе — бесплатное. Проезд в Петрозаводск на очные этапы конкурса конкурсант оплачивает самостоятельно.

Экспертный совет 
Для реализации мероприятия оператор формирует Экспертный Совет, в состав которого входят представители общественных объединений, бизнес-сообществ, органов государственной власти и самоуправления, работники образовательных учреждений и сферы HR. Председатель — Замглавы РК по внутренней политике Любарский В.К.

Наставники 
Конкурсанты, вышедшие в финал, выбирают себе наставников по разным направлениям или наоборот, наставники могут выбирать подопечных из числа победителей и помогают им до окончания конкурса.  Среди наставников «Лидеров Карелии» — заместитель Главы РК по региональной политике Любарский В.К., премьер-министр Правительства РК Чепик А.Е., Председатель Законодательного собрания Шандалович Э.В., другие должностные лица государственных органов управления и топ-менеджеры крупных организаций региона.

Партнеры 
Партнеры конкурса — РАНХиГС, Общественная Палата Республики Карелия, Корпорация развития РК, FRIGATE HOTEL и другие государственные, частные и общественные организации, осуществляющие ресурсную поддержку олимпиады. Оператор — филиал РАНХиГС в Петрозаводске. Полномочия — разработка документов, необходимых для соревнований, методик оценки участников и всех этапов конкурса.

Программа соревнований 
Конкурс управленцев состоит из пяти этапов :

 Электронная регистрация кандидатов, анализ и отбор анкет для участия в испытаниях. Регистрируясь на сайте лидерыкарелии.рф, соискатель соглашается с условиями мероприятия, лицензионного соглашения, политикой обработки персональных данных. В анкете необходимо указывать достоверную, актуальную информацию (оператор имеет право потребовать подтверждения указанных сведений). Искажение информации, неточности — основание для дисквалификации участника.
 Отборочный этап (заочный). Допускаются лица, представившие все необходимые документы и отвечающие критериям Положения о конкурсе. На отборочном этапе участники проходят 2 блока испытаний — онлайн-тестирование знания дисциплин «Конституционное и муниципальное право РК», «Государственные и муниципальные финансы», «Региональный и муниципальный аспект экономики» и дистанционную оценку управленческого потенциала. Для прохождения заочного этапа нужны знания в праве, экономике, финансах, безупречная грамотность. Участников также оценивают по личностным качествам, умению анализировать информацию (вербальную, числовую, логическую). В следующий этап проходят не более 100 конкурсантов с высшим рейтингом.
 Очный отборочный этап (полуфинал) — тренинг в формате ассессмент-центра. Экспертный Совет оценивает лидерские качества и управленческие компетенции управленцев. Формат ассесмент-центра — набор различных методов, позволяющих оценить потенциальную успешность управленца в профессиональной деятельности управленца на основе анализа его поведения в конкретных ситуациях. Каждую компетенцию оценивает не менее 2 экспертов по шкале поведенческих индикаторов. После отбора в следующий этап попадает не более 40 участников.
 Финал — очные и заочные обучающие занятия (тренинги, семинары, круглые столы, открытые лекции на базе филиала РАНХиГС), прямые эфиры в соцсетях с приглашенными экспертами, участие в сессиях по развитию Петрозаводска и региона в целом. Деловые игры, дискуссии нацеленные на развитие качеств и компетенций руководителя. В процессе тренинга эксперты и сам участник получают представление о том, как человек себя ведет в команде, подходит ли он на роль лидера или эффективного исполнителя. Участники разрабатывают индивидуальные проекты по актуальным направлениям развития региона, например, проект по созданию центра цифровых технологий, сервиса для реабилитации пациентов. В суперфинал проходит 15 конкурсантов с идеями получившими поддержку экспертного совета. Работа над проектами продолжается в сопровождении опытных специалистов.
 Суперфинал — публичная презентация проектов, экспертная оценка работ, определение победителей олимпиады. Для финального оценивания конкурсантов привлекаются члены Экспертного Совета, наставники, представители органов государственной власти и местного самоуправления Республики Карелия и другие лица. Победителями становятся 10 участников, получившие самые высокие экспертные оценки по итогам суперфинала.

Итоги конкурса

«Лидеры Карелии» — 2018 
Количество заявок — 98. Возраст участников ограничен 45 годами. В числе конкурсантов — представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и политических партий, молодежных объединений и бизнеса.

В рамках конкурса участники прошли тестирования, очное и заочное обучение. Финалисты работали над проектами социально-экономического развития Карелии, из которых эксперты выбрали 10 лучших. 6 человек включили в кадровый резерв правительства. Возраст победителей — 25-42 лет.  Из 10 суперфиналистов пятеро занимают должности топ-менеджеров различных компаний. В их числе руководитель интернет-службы компании «РосКвартал» Борис Валит , генеральный директор ООО «Управляющая компания №1» Алексей Головинкин. 

Победители продолжают обучение под руководством персональных наставников из числа министров республиканского правительства.

«Лидеры Карелии» — 2019» 
Количество заявок — более 300. Возрастной порог поднят до 50 лет. На семинарах и тренингах финалистам предложили наметить возможные векторы развития актуальных для РК направлений, таких как, развитие Арктических территорий Карелии, Петрозаводской агломерации, сохранение исторических территорий. Наиболее реалистичные предложения участников направлены в соответствующие органы для дальнейшего использования в работе.

Суперфиналисты разработали общественно-значимые проекты по темам в сфере развития инфраструктуры, индустриального туризма, защиты экологии, развития здравоохранения, образования, культуры.

«Лидеры Карелии» — 2020 
Количество заявок — 140. В суперфинал вышли участники с лучшими идеями развития Петрозаводска и Карелии: 

 Образовательный центр новых цифровых специальностей PTZ Digital Centre в Петрозаводске (автор — Сергей Васильев).
 Региональная логистическая сеть «Посылки по Карелии» с межрайонной доставкой посылок и грузов в срок не более 24 часов (Станислав Ваганов).
 Пропаганда безопасности дорожного движения среди рядовых водителей — участников дорожного движения в условиях г. Петрозаводска. Разработка интерактивного курса «Я знаю ПДД» (Павел Зайцев).
 «Нужен доктор!» — интернет-ресурс по привлечению медицинских кадров в РК (Светлана Медведева);
 PRO-Мол — цифровой акселератор проектных навыков молодежи (Сергей Мелехов).
 Безопасная утилизация медицинских отходов (Екатерина Романова).
 «Скорая реабилитация» для пациентов с различными заболеваниями в Карелии — информационное приложение (Юлия Сузень).
 Реализация дачных грантов на территории Республики Карелия (Антон Фадеев);
 Создание уникального памятного знака «Рука памяти» (Ирина Филина).
 Ледовая площадка с синтетическим льдом (Константин Чугайнов).

Работа над проектами продолжается в сопровождении опытных специалистов. Финалисты получили удостоверения «Современный руководитель: навыки эффективного управления» и рекомендованы к включению в резерв управленческих кадров республики.  Победители соревнования получили право участвовать в программе наставничества с ведущими руководителями региона.

За 3 года 35 финалистов и суперфиналистов включены в региональный резерв управленцев. Лица, прошедшие конкурс «Лидеры Карелии», продолжили карьеру и заняли посты:

 Ершов Михаил Валерьевич — Министр социальной защиты Молодежного Правительства; 
 Петров Роман Витальевич — глава администрации г. Суоярви; 
 Ладыгин Андрей Владимирович — глава администрации Пудожского района; 
 Раджабов Рустам Алимович — заместитель руководителя Центра управления регионом Республики Карелия. 
Дмитрия Петрова —  глава администрации Кемского района. 
Головинкин Алексей - заместитель главы администрации Прионежского района

Примечания 

__БЕЗ_ИНДЕКСА__
__БЕЗ_ССЫЛКИ_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__

Конкурсы в России